Az ember tragédiája (1862), Madách Imre drámája
 Az ember tragédiája (1969), Szinetár Miklós tévéfilmje
 Az ember tragédiája (1970), Ránki György operája
 Az ember tragédiája (2011), Jankovics Marcell animációs filmje